Tars ou TARS peuvent faire référence à :

 TARS, abréviation de Transporturi Aeriene Româno-Sovietice, ancien nom de la compagnie aérienne Tarom,
 , un gène encodant une enzyme humaine,
 Tethered Aerostat Radar System, un système de surveillance aérienne,
 , un ancien système de transport de New York,
 Tars, équipes et mascotte du , Winter Park, Floride, États-Unis.

Fiction 
 TARS, un personnage fictif dans Interstellar,
  (1934), un film néerlandais.

Localités 

 ,
 Tårs (Hjørring),
 .

Voir aussi